

Persone 
 Nadar –  fotografo, caricaturista e giornalista francese
 A. Chidambaranatha Nadar – politico indiano
 A. Y. S. Parisutha Nadar – politico indiano
 Ayya Nadar – imprenditore indiano
 Kiran Nadar – collezionista d'arte e filantropa indiana, moglie di Shiv Nadar
 Kunjan Nadar – politico e avvocato indiano
 M. Mayandi Nadar – politico indiano
 Neelalohithadasan Nadar – politico indiano
 P. Thanulinga Nadar – politico indiano
 Ponnusami Nadar – politico indiano
 R. Ponnappan Nadar – politico indiano
 Roshni Nadar – donna d'affari indiana
 S. S. Mani Nadar – politico indiano
 Shanmuga Nadar – uomo d'affari indiano
 Shiv Nadar – filantropo e uomo d'affari indiano, marito di Kiran Nadar
 V. V. Ramasamy Nadar – politico indiano
 W. P. A. Soundarapandian Nadar – politico indiano

Altro 
 Nadar – casta dell'India
 Nadàr Solo – gruppo musicale italiano
 Premio Nadar – premio fotografico